Rode Loop (rivier)
 een andere naam voor dysenterie